Toponímia:
 Ermita de Sant Bonifaci de Vinaixa santuari i antic caseriu a Vinaixa, Les Garrigues
 Santa Quitèria i Sant Bonifaci de Montfalcó, ermita al despoblat de Montfalcó, al municipi de Viacamp i Lliterà, a la
 Sant Bonifaci (Canadà), districte francòfon a Canadà
 Saint Boniface Down, turó de 241 m., el punt més alt de l'Illa de Wight
 Biografies:
 Sant Bonifaci de Fulda
 Sant Bonifaci o Papa Bonifaci I
 Sant Bonifaci II, Papa
 Sant Bonifaci IV, Papa
 Sant Bonifaci IV, Papa
 Sant Bonifaci màrtir
 Sant Bonifaci de Tars
 Sant Bonifaci d'Adrumetum
 Sant Bonifaci d'Escòcia
 Sant Bonifaci de Cartago
 Sant Bonifaci de Lausana
 Sant Bonifaci de Roma